— японский неофициальный праздник, посвящённый дню рождения Будды. Проходит ежегодно 8 апреля.

История праздника 

Праздник был заимствован из Китая, впервые отмечался в 606 году в храме Гэнкодзи (провинция Ямато) во время правления императрицы Суйко. Первые письменные упоминания о празднике встречаются в 840 году, когда проходила церемония Дня рождения Будды в императорском дворце.

Наибольшую популярность праздник приобрёл в период Мэйдзи (1868—1912).

Особенности 
В день праздника каждый буддийский храм устанавливает особый алтарь, обрамлённый цветами. Посреди него помещают чашу-бассейн, в которой расположена статуя новорождённого Будды. Посетители, используя специальный длинный ковшик, льют на голову святыни сладкий аматя (чай, заваренный из листьев гортензии). Тем самым обыгрывается легенда рождения Будды, когда небесные драконы оросили его голову водой, по другой легенде тем самым сладким чаем. Монахи готовят к празднику десятки литров этого чая, многие берут его для родственников и друзей. Считается, что он может исцелить от многих недугов. Цветы же символизируют сад Лумбини, в котором родился Просветлённый.

Сегодня в больших городах Японии в этот день проходят праздничные шествия, участники которых одеты в традиционные кимоно. В некоторых районах проносят миниатюрный паланкин, украшенный цветами и со статуэткой Будды-ребёнка внутри. Улицы тоже украшаются белыми бумажными фонариками с красными и чёрными иероглифами.

Примечания 

Мацури
Праздники по алфавиту
Неофициальные праздники